Лашино — название населённых пунктов в России:

 Лашино — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Лашино — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Лашино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Лашино — деревня в Рузском районе Московской области.